Le Championnat du Portugal de football D2 1998-1999 est la  de la compétition qui voit le sacre du Gil Vicente Futebol Clube.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Marcos Fernando Nangi qui inscrit 23 buts avec le Varzim Sport Club.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1998-1999
 Coupe du Portugal de football 1998-1999

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal